Berencs steht für folgende Orte:
 Bérenx in Frankreich auf Gaskognisch
 Branč in der Slowakei auf Ungarisch